Skrapan kan avse:

 Skrapan – höghus belägen vid Götgatan på Södermalm i Stockholm, se Skatteskrapan
 Skrapan, Skövde – ett bostadshus i Skövde.
 Skrapan, Västerås – ett höghus i centrala Västerås
 Skrapan – ett officiellt smeknamn på Lundellska skolan i Uppsala.